Кетен (нем. Käthen) — многозначный термин:

 Кетен — H2C=C=O, бесцветный газ с резким запахом.
 Кетен (город в Германии) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Кётен (значения)